Командный чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2014 года прошёл прошёл с 7 по 13 октября в Таллине, Эстония одновременно с женским турниром. Главный судья — Юрий Липницкий.

Результаты турнира определялись по итогам соревнований в личном зачёте, где участвовали 75 шашистов. Классификация команд — по наименьшей сумме мест в личном зачёте участников команд. В составе национальной сборной — по три человека без запасных. В случае отстутствия третьего участника команды — присуждается виртуальное 76 место.

Всего выступило 12 стран.

Призёры 
 — Россия (Айнур Шайбаков, Муродулло Амриллаев, Александр Георгиев),

 — Нидерланды (Рул Бомстра, Александр Балякин, Пим Мерс),

 — Беларусь (Евгений Ватутин, Александр Булатов, Сергей Носевич)

Таблица

Ссылки 
 Сайт EDC
 Результаты личного турнира
 Командный зачёт
 Воспитанница Голубевой помешала защитить европейский титул учителю // Delfi.lv, 16 октября 2014
 Ivan Trofimov. Чемпионат Европы среди мужчин и женщин. Таллин (Эстония), 06-14.10.2014 (шашки 100)
 Rustam Shayakhmetov, 14 October 2014 Итоги Чемпионата Европы по международным шашкам

мужчины
Спорт в Эстонии в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Таллине
Октябрь 2014 года
Чемпионаты Европы в Эстонии
Международные соревнования по шашкам в Эстонии